Міжзональний турнір 1976 (Біль) — один із двох міжзональний турнірів, які відбулися 1976 року (другий проводився в Манілі).

Турнір проходив від 11 липня до 7 серпня. Середній рейтинг — 2538 (12-а категорія). Троє переможців здобули право брати участь у матчах претендентів 1977. Учасники, що поділили 2-4 місця, провели додатковий матч-турнір (Варезе, Італія, 10-25 жовтня 1976).

Турнірна таблиця

Додатковий матч-турнір

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 112, 543. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Міжзональні турніри
1976 у шахах